La Pomme est le titre de plusieurs œuvres :
 La Pomme, titre belge de The Apple, film réalisé par George Dunning en 1959 ;
 La Pomme, un épisode de la série Star Trek diffusé en 1967 ;
 La Pomme, film réalisé par Michel Soutter en 1969 ;
 La Pomme , film iranien réalisé par Samira Makhmalbaf en 1998 ;
 La Pomme, court métrage réalisé par Ariane Legale en 2013.

Cela peut également désigner :
 La Pomme, un quartier de Marseille ;
 La Pomme, une société savante du , basée à Paris.
 La Pomme, surnom du modèle Big Apple, un modèle de montagnes russes, très présent dans le monde, du constructeur Pinfari

Voir aussi 
 
 La Pomme de Newton
 La Pomme, la Queue et les Pépins